Obere Bergstraße steht für:

 Obere Bergstraße (Radebeul), Straße in Radebeul
 Obere Bergstraße, Straße in Gunsleben, siehe Liste der Kulturdenkmale in Am Großen Bruch #Gunsleben
 Obere Bergstraße, Straße in Dresden-Cossebaude, siehe Liste der Kulturdenkmale in Cossebaude